Pian Grande ima više značenja:
 Pian Grande, Lucca
 Pian Grande, Perugia
 Pian Grande, Savona